Cats (Germània), poble germànic.
 Cats (musical), musical d'Andrew Lloyd Webber.
 Cats (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Tom Hooper el 2019.